Когнитивная поэтика — направление литературной критики, которое применяет принципы когнитивной науки, в частности когнитивной психологии, к интерпретации литературных текстов. Связано с рецептивной эстетикой, а также стилистикой, применение которой в литературоведческих исследованиях является наиболее популярным в трудах учёных континентальной Европы. Как и «Новая критика», когнитивная поэтика занимается тщательным анализом текста, но при этом признаёт, что контекст играет важную роль в формировании смысла текста.

Когнитивная поэтика представляет собой одновременно и обращение к старинным методикам, таким как риторика, и принципам современной когнитивной лингвистики.

В число проблем, затрагиваемых когнитивной поэтикой, входят дейксис, текстовая теория мира (ощущение погружения в тексты), схемы, сценарии и их роль в чтении, внимание, выдвижение на первый план и жанр.

Одним из главных методов анализа в когнитивной поэтике является когнитивная метафора- идея, впервые использованная в работах Джорджа Лакоффа, как инструмент для изучения текстов. Вместо того, чтобы рассматривать метафоры как декоративные фигуры речи, когнитивная поэтика исследует, как концептуальные основы таких метафор взаимодействуют с текстом в целом.

Среди наиболее известных исследователей в области когнитивной поэтики — , которому приписывают авторство самого термина, Рональд Лангакер,  и Питер Стокуэлл. Хотя «точное и конкретное» определение термина «поэтика» Цура было связано с его теорией «поэзии и восприятия», оно стало более широко применяться к любой «теории» или «системе» произведений (например, греческий poiesis) литературы любого жанра.

См. также 
 Когнитивная лингвистика
 Критическая теория
 Теория литературы

Примечания

Литература 
 Bachelard, Gaston (1960). La poétique de la rêverie. Paris: Presses Universitaires de France.
 Brône, Geert and Jeroen Vandaele (2009). Cognitive Poetics. Goals, Gains and Gaps. Berlin: Mouton de Gruyter
 Gavins, Joanna and Gerard Steen (2003). Cognitive Poetics in Practice. London: Routledge.
 Semino, Elena and Jonathan Culpeper (2002). Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 Stockwell, Peter (2002). Cognitive Poetics: An Introduction. London: Routledge.
 Tsur, Reuven (2008). Toward a Theory of Cognitive Poetics, Second, expanded and updated edition. Brighton and Portland: Sussex Academic Press.
Когнитивная психология
Когнитивные науки
Литературная критика